Saurotocis är ett släkte av skalbaggar. Saurotocis ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Saurotocis